Национа́льный сою́з () — региональная политическая партия Квебека, существовавшая с 20 июня 1936 по 19 июня 1989 года. Возникла в результате объединения Консервативной партии Квебека с Национальным либеральным действием (фр. Action libérale nationale) с целью противостояния Либеральной партии Квебека, которую считала коррумпированной.

Основатель и первый руководитель партии — Морис Дюплесси. Под его руководством Национальный союз выигрывал почти все выборы (кроме выборов 1939 года). Дюплесси был одним из самых известных премьер-министров Квебека.

Во времена Дюплесси партия занимала правую позицию, способствовала крупному капиталу, базировалась на традиционном национализме и католическом клерикализме. После смерти «вождя» и поражения на выборах 1960 и 1962 годов, смягчила свои взгляды.

В 1966 году Национальный союз вернулся к власти, но вновь проиграл выборы в 1970. С тех пор партия не переставала сдавать позиции и, наконец, исчезла в 1989 году.

Результаты выборов в Законодательное собрание Квебека

Лидеры 
 Морис Дюплесси (1935—1959) (премьер-министр 1936—1939, 1944—1959)
 Поль Сове (1959—1960) (премьер-министр 1959—1960)
 Антонио Барретт (1960) (премьер-министр 1960)
 Ив Прево (исполняющий обязанности) (1960—1961)
 Антонио Талбот (исполняющий обязанности) (1961)
 Даниэль Джонсон (1961—1968) (премьер-министр 1966—1968)
 Жан-Жак Бертран (1968—1971) (премьер-министр 1968—1970)
 Габриэль Лубье (1971—1974)
 Морис Бельмар (исполняющий обязанности) (1974—1976)
 Родриг Бирон (1976—1980)
 Мишель Лемуаньян (исполняющий обязанности) (1980—1981)
 Рош Ласаль (1981)
 Жан-Марк Беливо (1982—1985)
 Морис Буйон (1985)
 Андре Левей (1985—1986)
 Мишель Ле Брюн (исполняющий обязанности) (1986—1989)

Политические партии Квебека
История Квебека
Национализм